Памятник Михаилу Вербицкому — памятник композитору, автору музыки гимна Украины «Ще не вмерла України…» Михаилу Вербицкому расположен в двух городах западной Украины:
 Памятник Михаилу Вербицкому — памятник в городе Яворов (Львовской области Украины), около 50 км к западу от Львова.
 Памятник Михаилу Вербицкому — памятник в городе Львов.